Villa Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa Morelos, Nayarit, Compostela, 
 Villa Morelos, Baja California Sur, Comondú, 
 Villa Morelos, Siltepec, Chiapas, 
 Villa Morelos, Cintalapa, Chiapas, 
 Villa Morelos, Jalisco, Santa María del Oro,